Enrichetta Maria di Borbone-Francia – figlia di Enrico IV di Francia e di Maria de' Medici, moglie di re Carlo I Stuart, madre di Carlo II Stuart e Giacomo II Stuart
 Maria Enrichetta Stuart – figlia di Carlo I Stuart e di Enrichetta Maria di Borbone, moglie di Guglielmo II d'Orange e madre di Guglielmo III
 Maria Enrichetta d'Asburgo-Lorena – arciduchessa d'Austria, regina dei Belgi come consorte di Leopoldo II del Belgio